Сирету има више значења:

 Сирету (Саучешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Сирету (Летеа Веке), насеље у округу Бакау у Румунији